Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Nápoles.
Por orden alfabético:

 Tennis Napoli Cup
 Tennislife Cup